Lata – miasto na Wyspach Salomona
 Lata (966 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Samoa Amerykańskiego